Радыш

 Радыш — река бассейна реки Юг Двинско-Печорского бассейнового округа в РФ.
 Радыш, Василий Георгиевич (1889—1958) — советский киносценарист, писатель и режиссёр.